Arcachon bezeichnet verschiedene Verwaltungseinheiten in der Region Nouvelle-Aquitaine in Frankreich:

 Stadt im Département Gironde, siehe Arcachon
 Arrondissement im Département Gironde, siehe Arrondissement Arcachon

Arcachon gibt seinen Namen auch einem großen atlantischen Meerwasserbecken, siehe Bassin d’Arcachon.